Der Dreiband-Weltcup 1988/6 war das 6. Weltcupturnier im dritten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 29. bis zum 30. Dezember 1988 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im Ballsaal des Pacific-Hotels in Tokio statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier außerhalb Europas.

Geschichte 
Erstmals in der Geschichte von Dreiband-Weltmeisterschaften wurde der Weltmeister mit einer Turnierserie von sechs Dreiband-Weltcups ausgespielt. Mit vier Siegen sicherte sich der Schwede Torbjörn Blomdahl überlegen den Titel. Nach 1987 in Kairo war es sein zweiter Weltmeister-Titel. Als Krönung stellte er mit 1,947 einen neuen Weltrekord im Generaldurchschnitt (GD) auf. Außerdem erzielte er in Tokio alle weiteren Turnierbestleistungen. Nur im Finale gegen den ungesetzten Japaner Akio Shimada verlor er nach einer 7:1-Führung den ersten und damit einzigen Satz mit 7:15. Beim ersten Weltcup-Turnier in Japan wurde dem Ausrichter von allen Seiten eine sehr gute Ausrichtung bescheinigt. Sie schafften es das Turnier in zwei Tagen durchzuführen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Nobuaki Kobayashi
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Richard Bitalis
  Rini van Bracht
  Dieter Müller
  Francis Connesson
  Allen Gilbert
  Karsten Lieberkind

Ausrichterplätze:
  Akio Shimada
  Yoshihiko Mano
  George Kai
  Hiromi Sumiyoshi

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Jun’ichi Komori, Raymond Ceulemans und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1988

Einzelnachweise 

1988 6
Karambolageveranstaltung 1988
Billardturnier in der Präfektur Tokio